La Ruée vers l'Ouest peut faire référence à :

 La Ruée vers l'Ouest (Cimarron), roman américain d'Edna Ferber, publié en 1929 ;
 Les adaptations au cinéma (mêmes titres français et original) de ce roman :
 La Ruée vers l'Ouest (Cimarron), film américain (western) réalisé par Wesley Ruggles, sorti en 1931 ;
 La Ruée vers l'Ouest (Cimarron), film américain réalisé par Anthony Mann, remake du précédent, sorti en 1960.

en:Cimarron (disambiguation)